Das Comité National Olympique du Burundi wurde 1990 gegründet und 1993 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten zwei Sportler aus Burundi jeweils eine olympische Medaille bei den Sportwettbewerben erringen.

Medaillengewinner

Weblinks 
 Datenbank des Internationalen Olympischen Komitees

Burundi
!Medaillengewinner